Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Massimo Valeri che ha battuto in finale Martin Sinner 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 David Prinosil (primo turno)
 Olivier Soules (secondo turno)
 Vladimir Gabričidze (quarti di finale)
 Tomáš Anzari (primo turno)

 Massimo Valeri (Campione)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Jens Wöhrmann (quarti di finale)
 Federico Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1992